Az 52. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1968. május 30-án rendeztek meg.

Források
https://web.archive.org/web/20110818022059/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1968ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek